niemetal – grupa pierwiastków chemicznych

Niemcy
 Niemetal – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gatynga